Le tournoi Hurghada International 2007 de squash est l'édition 2007 du tournoi Hurghada International qui se déroule du 7 au 13 mai 2007 à Hurghada. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série. 

La finale oppose pour la  édition consécutive Rachael Grinham et la joueuse égyptienne Omneya Abdel Kawy et Rachael Griham l'emporte facilement prenant sa revanche de l'année précédente.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International

Liens externes 

Féminin 2007
Sport en Égypte en 2007
Squash en 2007
Sport en mai 2007